Sachsenring Zwickau bezeichnet:
 einen Automobilzulieferer, siehe Sachsenring (Unternehmen)
 einen Fußballverein, siehe FSV Zwickau